Lycia diniensis är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1913. Lycia diniensis ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
diniensis